L'expression tombeau d'Alexandre peut renvoyer à :
 Tombeau d'Alexandre le Grand, supposé se trouver à Alexandrie (Égypte) ;
 Le Tombeau d'Alexandre, film documentaire sur la vie du metteur en scène et réalisateur russe Alexandre Medvedkine.